Holzreit ist der Ortsname von

 Holzreit (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Holzreit (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern